Bridget Fonda – amerykańska aktorka
 Henry Fonda – amerykański aktor
 Jane Fonda – amerykańska aktorka
 Peter Fonda – amerykański aktor

Miejscowości w USA:
 Fonda – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Fonda – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery